Terzo – numero ordinale
 Terzo  – nome proprio maschile italiano
 Terzo – cognome italiano
 Terzo  – soggetto giuridico diverso dalla parte
 Terzo  – ripartizione urbanistica
 Terzo  – Scrivano cristiano dell'apostolo Paolo del I secolo
 Terzo  – Takao Hiyama, personaggio dell'anime e manga Mirai Nikki

Geografia 
 Terzo  – comune italiano in provincia di Alessandria
 Terzo di Aquileia  – comune italiano in provincia di Udine
 Terzo  – frazione del comune italiano di Tolmezzo in provincia di Udine

Pagine correlate 
 Terzo mondo
 Terzo stato

Altri progetti